En anglais, le mot  signifie poires.

Patronyme 
Pears est un patronyme porté notamment par :

 David Pears (1921-2009), philosophe britannique ;
 Edwin Pears (1835-1919), avocat et historien britannique ;
 Iain Pears (1955-), historien de l'art et romancier britannique ;
 Peter Pears (1910-1986), ténor classique anglais.

Autres 
 William Pears, groupe pop français.
 Abréviation anglaise de , c'est-à-dire « personnes, environnement, biens, réputation et partenaires » ; cette abréviation est utilisée en particulier en gestion de crise pour désigner les éléments à prendre en compte. Le terme « partenaires » est à prendre au sens large de personnes physiques et morales impliquées dans la crise : actionnaires de l'entreprise, clients et fournisseurs de l'organisation, services publics locaux, media, organisations non-gouvernementales, familles des personnes affectées, …

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme